Баранкон има више значења:

 Баранкон (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Баранкон (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранкон (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику